Мещерин — фамилия. Известные носители:
 Мещерин, Анатолий (fl. 1941) — член таганрогской подпольной антифашистской организации.
 Мещерин, Василий Ефремович (1833—1880) — купец первой гильдии, потомственный почётный гражданин, основатель Даниловской мануфактуры.
 Мещерин, Вячеслав Валерианович (1932—1995) — советский музыкант, руководитель Ансамбля электромузыкальных инструментов, Народный артист РСФСР.
 Мещерин, Иван Васильевич (род. 1950) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Мещерин, Игорь Витальевич (род. 1968) — российский актёр театра и кино.
 Мещерин, Николай Васильевич (1864—1916) — русский художник.